Fiscalidade é um processo pelo qual há arrecadação de receitas por parte do estado tendo em vista a satisfação das necessidades dos cidadãos. Segundo Jossias Miguel. 
 Direito fiscal
 Direito tributário
 Política fiscal
 Fisco
 Tributo
 Taxa
 Imposto
 Contabilidade tributária
 Contabilidade pública
 Elisão e evasão fiscal

Busca por "fiscal"

Desambiguação